Светло́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Светлова, Анастасия Андреевна (род. 1973) — российская театральная актриса.
 Светлова, Ксения Игоревна (род. 1977) —  израильский русскоязычный журналист и политический деятель.
 Светлова, Людмила Александровна (род. 1982) — российская актриса театра и кино, певица.
 Светлова, Наталья Дмитриевна (род. 1939) — российский общественный деятель, вдова и ближайший помощник писателя Александра Солженицына.
 Светлова, Рема Христофоровна (1927—2014) — советский государственный и партийный работник.
 Светлова, Эмилия Павловна (1930—2013) — советская и российская оперная певица, заслуженная артистка РСФСР.